Wamhoff steht für:

 Heinrich Wamhoff (1937–2014), deutscher Biochemiker
 Hermann Wamhoff (1849–1915), evangelischer Landwirt, Agrarfunktionär und Politiker